Алварез има више значења:

 Алварез, Лоте 17 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Алварез, Ел Гаљиназо (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Алварез (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Алварез (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Алварез (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику